Masselter ist der Nachname folgender Personen:

 Arnold Masselter (1922–1984), deutscher Politiker (SPD)
 Friedrich Masselter (1908–1979), römisch-katholischer Priester